Raman Andreïevitch Hrabarenka - du biélorusse :  - ou Roman Andreïevitch Graborenko  - en russe :  - (né le  à Mahiliow en Biélorussie) est un joueur professionnel biélorusse de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
Formé aux Belye Medvedi Moscou, il joue sa première saison junior majeur avec la Revolution de Philadelphie dans l'EJHL, il est choisi en trente-sixième position de la sélection européenne 2010 de la Ligue canadienne de hockey par les Screaming Eagles du Cap-Breton. Il part alors en Amérique du Nord et débute dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Il est sélectionné au premier tour, en douzième position par le Dinamo Minsk au cours du repêchage d'entrée dans la KHL 2012.

Carrière internationale 
Il représente la Biélorussie au niveau international. Il a pris part aux sélections jeunes. En 2012, il est appelé par le sélectionneur Kari Heikkilä pour disputer son premier championnat du monde senior.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2009-2010 || Revolution de Philadelphie || EJHL || 32|| 4|| 5|| 9|| 59|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2010-2011 || Screaming Eagles du Cap-Breton || LHJMQ || 50|| 2|| 7|| 9|| 68|| 4|| 0|| 0|| 0|| 8
|-
|2011-2012 || Screaming Eagles du Cape Breton || LHJMQ || 30|| 1|| 5|| 6|| 26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 || Voltigeurs de Drummondville || LHJMQ || 27 || 3 || 11 || 14 || 29 || 4 || 2 || 1 || 3 || 6
|-
| 2012-2013 || Devils d'Albany || LAH || 34|| 1|| 4|| 5|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Devils d'Albany || LAH || 48|| 6|| 15|| 21|| 26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Jackals d'Elmira || ECHL || 5|| 0|| 2|| 2|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Devils d'Albany || LAH ||47 || 9||18 ||27 ||26 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Devils du New Jersey || LNH || 1||0 ||0 ||0 || 0||-|| -|| -|| -|| - 
|-
|2015-2016 || Devils d'Albany || LAH || 47 || 5 || 4 || 9 || 42 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || HK Dinamo Minsk || KHL || 16|| 2|| 6|| 8|| 21|| 1|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2017-2018 || Neftekhimik Nijnekamsk || KHL || 17|| 1|| 1|| 2|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || HC Red Star Kunlun || KHL || 31|| 1|| 2|| 3|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || HC Litvínov || Extraliga || 22|| 1|| 4|| 5|| 16|| 2|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2019-2020 || HC Bílí Tygři Liberec || Extraliga || 49|| 0|| 10|| 10|| 85|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || Neftekhimik Nijnekamsk || KHL || 9 || 1 || 1 || 2 || 24 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || VHK Vsetín || 1.liga || 1|| 0|| 1|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2021-2022 || Arlan Kökşetau || Pro Hokei Ligasy || 18|| 3|| 8|| 11|| 49|| 13|| 1|| 6|| 7|| 38
|-
| 2022-2023 || TH Unia Oświęcim || Polska Hokej Liga || || || || || ||

Au niveau international 

| 2008 || align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans || 6|| 0|| 0|| 0|| 2|| 0||align="left"| Neuvième place
|-
| 2009 || align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans || 5|| 0|| 0|| 0|| 4|| +3||align="left"| Médaille d'or de la division 1, groupe A
|-
| 2012 || align="left"|Championnat du monde junior || 5|| 2|| 2|| 4|| 2|| +10||align="left"| Médaille d'argent de la division 1, groupe A
|-
| 2012 || align="left"|Championnat du monde || 7|| 0|| 1|| 1|| 0|| -1||align="left"| Quatorzième place
|-
| 2013 || align="left"|Championnat du monde || 7|| 1|| 0|| 1|| 2|| -1||align="left"| Quatorzième place

Références 

Naissance en août 1992
Naissance à Moguilev
Joueur international biélorusse de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la KHL
Choix de repêchage du Dinamo Minsk
Joueur des Eagles du Cap-Breton
Joueur des Voltigeurs de Drummondville
Joueur des Devils d'Albany
Défenseur de hockey sur glace
Joueur des Jackals d'Elmira
Joueur des Devils du New Jersey
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Joueur du HC Litvínov
Joueur du HC Bílí Tygři Liberec
Joueur du Neftekhimik Nijnekamsk
Joueur du HK Dinamo Minsk
Joueur du HC Red Star Kunlun